Příjmení McCall nese více různých osobností:

 Kevin McCall (* 1985) – americký rapper
 Steve McCall (1933–1989) – americký jazzový bubeník
 Stuart McCall (* 1964) – skotský fotbalový záložník

Externí odkazy